Il singolare maschile  del torneo di tennis Brasil Open 2001, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Jan Vacek che ha battuto in finale 2–6, 7–6(2), 6–3, Fernando Meligeni.

Teste di serie 

  Gustavo Kuerten (primo turno)
  Guillermo Cañas (quarti di finale)
  Vladimir Volčkov (primo turno)
  Nicolás Massú (secondo turno)

 Fernando Meligeni (finale)
 Alexandre Simoni (semifinali)
 Agustín Calleri (semifinali)
 Mariano Zabaleta (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Brasil Open 2001
ATP Tour 2001